Il singolare femminile del Pilot Pen Tennis 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6-2, 6-4 Elena Vesnina.

Teste di serie

  Svetlana Kuznecova (quarti)
  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Flavia Pennetta (semifinali)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno; ritirata per infortunio)

  Marion Bartoli (secondo turno; ritirata per infortuni)
  Dominika Cibulková (ritirata per infortunio)
  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Samantha Stosur (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Pilot Pen Tennis 2009